El término Baluchistán o Beluchistán puede referirse a:

Geografía y división administrativa 
 Baluchistán, región histórica del subcontinente indio.
 Baluchistán, provincia de Pakistán.
 Provincia Comisionada de Baluchistán, una provincia de la India británica y antiguamente de Pakistán.
 Agencia de Baluchistán, gobierno indirecto colonial en el Pakistán británico.
 Unión de Estados de Baluchistán, una federación efímera de estados principescos que formaba parte de Pakistán.
 Sistán y Baluchistán, provincia de Irán.
 Baluchistán, una región de Afganistán.

Política 
 Conflicto de Baluchistán, conflicto armado entre el pueblo baluchi y el gobierno de Pakistán.
 Partido Nacional de Baluchistán, partido político pakistaní.
 Partido Popular de Baluchistán, partido político iraní.

Cultura baluchi 
 Baluchis, pueblo del oeste del subcontinente indio.
 Idioma baluchi, lengua del pueblo baluchi.